Chrom steht für:

das chemische Element Chrom
eine Vorsilbe, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
Chrom (Band), eine Future Pop Band

Siehe auch:
Chrome